Il singolare  del Prime Cup Aberto de São Paulo 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Ricardo Mello era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Thiago Alves ha battuto in finale Gastão Elias 7–6(7–5), 7–6(7–1).

Teste di serie

 Horacio Zeballos (quarti di finale)
 Rogério Dutra da Silva (semifinali)
 Júlio Silva (primo turno)
 Federico Delbonis (semifinali)

  Gastão Elias (finale)
  Caio Zampieri (primo turno)
  Eduardo Struvay (primo turno)
  Juan Pablo Brzezicki (secondo turno, ritiro)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Prime Cup Aberto de São Paulo 2012